Lars Rasmussen er navnet på flere personer:

 Lars Rasmussen (politiker) (1854-1907) – dansk politiker, medlem af Landstinget
 Lars Rasmussen (godsejer) (1867-1926) – dansk godsejer
 Lars Rasmussen (håndboldspiller) (født 1976) – dansk håndboldspiller
 Lars Rasmussen (kunstner) (født 1952) - dansk kunstner og guitarist

Se også 
 Lars Løkke Rasmussen – dansk statsminister